Подосоје могу да буду:

 Подосоје (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Подосоје (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Подосоје (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Подосоје (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Подосоје (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ 
 Подосоје (Врлика), насеље града Врлике, Република Хрватска
 Подосоје (Руновићи), насеље у општини Руновићи, Република Хрватска